Арианна Фонтана (; род. 14 апреля 1990 года) — итальянская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира 2015 года на дистанции 1500 м, многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Лидирует среди всех шорт-трекистов по количеству олимпийских медалей за карьеру (11). Занимает пятое место среди всех участников зимних Олимпийских игр по количеству наград за карьеру.

Биография 
Арианна Фонтана родилась в небольшой деревушке Бербенно, и начала кататься на роликовых коньках в возрасте 4-х лет в клубе Lanzada Ghiaccio, следуя по стопам своего брата Александра, а позже занялась шорт-треком в Вальмаленко. Её родители папа Ренато и мама Мария Луиза наблюдали любовь и страсть Арианны к этому виду спорта, и постоянно сопровождали её на тренировках. Через несколько лет она переехала из Вальмаленко в Бормио, где вступила в команду ASD Bormio Ghiaccio. В возрасте 12 лет она сломала лодыжку и три месяца не могла кататься на коньках.

В 2005 году, когда ей было 15 лет, она дебютировала на чемпионате мира, а в 2006 году для Фонтаны ознаменовался несколькими заметными успехами. На чемпионате мира среди юниоров в Меркуря-Чук она выиграла серебряную медаль на дистанции 500 метров. На взрослом чемпионате Европы в Крыница-Здруй в конце января получила серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую на дистанции 1500 метров, а в эстафете стала чемпионкой Европы в составе Кати Дзини, Мары Дзини и Марты Капурсо.

В феврале 2006 года на зимней Олимпиаде в Турине сборная Италии в этом же составе выиграла бронзовые медали. В возрасте 15 лет и 314 дней Арианна становится самой молодой итальянской спортсменкой, выигравшей медаль на зимних Олимпийских играх: через несколько недель она получила титул Рыцаря Республики от тогдашнего президента республики Чампи. В марте она выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Миннеаполисе.

В течение следующих четырёх лет Арианна собрала 24 медали Кубка мира. В 2007 на чемпионате Европы в Шеффилде Арианна завоевала бронзу в беге на 1500 м и серебро в составе эстафетной команды. В 2008 и 2009 годах она стала абсолютной чемпионкой Европы в Вентспилсе и Турине. Параллельно она продолжала участвовать в молодёжных чемпионатах мира, где также выиграла две серебряные и золотую медали.

В январе 2010 года на чемпионате Европы в Дрездене Фонтана могла стать третий раз чемпионкой Европы, но проиграла всего 3 очка чешке Катержине Новотне, а в феврале на Олимпийских играх в Ванкувере выиграла бронзу на дистанции 500 метров, став единственной представительницей Европы (как среди женщин, так и мужчин), выигравшей олимпийскую медаль в шорт-треке.

В следующее 4-летие она трижды подряд с 2011 по 2013 года становилась абсолютной чемпионкой Европы, а также в 2011 году стала бронзовым призёром в общем зачёте на чемпионате мира в Шеффилде и в 2012 повторила результат на чемпионате мира в Шанхае. В 2012 году становится первым итальянцем, выигравшим Кубок мира по шорт-треку на дистанции 500 м.

В январе 2014 года на очередном чемпионате Европы в Дрездене завоевала бронзовую медаль в многоборье и отправилась в феврале на Олимпиаду в Сочи, где завоевала три медали. В беге на 500 м остановилась в шаге от золотой медали, заняв второе место, на дистанции 1500 м 15 февраля выиграла бронзу и завоевала бронзу в эстафете, в составе команды. Она была знаменосцем на церемонии закрытия Игр в Сочи.

В начале 2015 года Фонтана заняла третье место в беге на 1000 м на чемпионате Европы в Дордрехте, а весной, в России на чемпионате мира в Москве выиграла долгожданную золотую медаль на дистанции 1500 м и заняла 2-е место в общем зачёте многоборья. Она не участвовала в значительной части сезона-2015/16 годов и сказала в интервью nbcsports:
Я очень устала морально. Мое тело снова было готово к гонке, но мой разум-нет. Это было тяжело для меня. После зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи у меня были некоторые сомнения по поводу того, продолжать кататься на коньках или нет. Может быть, было бы лучше провести этот год сразу после Олимпийских игр, но я решила продолжать. Не то чтобы я сожалела об этом, но в тот сезон у меня были трудные времена. Поэтому я почувствовала, что будет лучше, если я действительно сделаю шаг назад, чтобы просто сосредоточиться на себе, своей семье и друзьях и провести с ними некоторое время.

В 2017 году после года отдыха она выиграла общий зачёт в шестой раз на чемпионате Европы в Дордрехте, завоевав 3 золотых медали. 24 октября 2017 года CONI было объявлено, что Арианна станет знаменосцем Сборной Италии на предстоящих Олимпийских играх в Пхёнчхане. Пару месяцев спустя, 18 декабря 2017 года, она получила итальянский флаг от президента республики Серджо Маттареллы и произнесла клятву.

Через год на чемпионате Европы в Дрездене выиграла в седьмой раз звание абсолютной чемпионки и на Олимпийских играх в Пхёнчхане 13 февраля Фонтана на дистанции 500 метров наконец завоевала олимпийское золото на своих четвёртых Играх. После того, как она стала самой титулованной спортсменкой в шорт-треке на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, она на некоторое время ушла из спорта, чтобы решить, хочет ли уйти на пенсию.

В январе 2020 года Арианна заняла второе место в многоборье на чемпионате Европы в Дебрецене, а весной отменили все соревнования из-за пандемии коронавируса. В июле 2020 года она переехала в Будапешт вместе со своим мужем и личным тренером Энтони Лобелло, чтобы подготовиться к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Она приняла решение покинуть Италию после разногласий с национальными тренерами и Итальянской федерацией ледовых видов спорта [FISG]

Чемпионат Европы 2021 года она пропустила, но участвовала на чемпионате мира в Дордрехте и смогла выиграть бронзу в общем зачёте многоборья, а также бронзу с командой в эстафете. В октябре Арианна стартовала на Кубке мира в Пекине и сразу заняла второе место на дистанции 500 м, уступив только польской спортсменке Наталии Малишевской.

5 февраля 2022 года на Олимпийских играх в Пекине стала второй в составе сборной Италии в смешанной эстафете. Спустя два дня итальянка выиграла олимпийское золото на дистанции 500 метров. Эта медаль стала десятой для Фонтаны на Олимпийских играх, ранее столько не выигрывал ни один шорт-трекист в истории. Также у Арианны есть медали во всех пяти дисциплинах, в которых соревнуются на Олимпийских играх. 16 февраля завоевала свою 11-ю олимпийскую медаль, став второй на дистанции 1500 метров.

Результаты на Олимпийских играх

Личная жизнь 
Фонтана вышла замуж за американца итальянского происхождения Энтони Лобелло, призёра чемпионатов мира по шорт-треку, с которым встречалась с 2012 года. Они поженились в Колико 31 мая 2014 года. Фонтане нравится развлекаться с семьёй и друзьями, сходить в ресторан или в кино. Она настоящая фанатка фильмов ужасов, но часто смотрит их в одиночестве, потому что мужу они не нравятся. Они с мужем живут там, где Арианна тренируется, в Курмайёре. После завершения своей карьеры Лобелло стал тренировать жену и помог ей стать олимпийской чемпионкой в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте isu
 
 Официальный сайт

Шорт-трекисты Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по шорт-треку
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты по алфавиту